Velika nagrada Španije 1969 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1969. Odvijala se je 4. maja 1969.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 90
| 2:16:54,0
| 4
| 9
|-
! 2
| 6
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 88
| +2 kroga
| 13
| 6
|-
! 3
| 8
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 87
| +3 krogi
| 12
| 4
|-
! 4
| 5
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 87
| +3 krogi
| 8
| 3
|-
! 5
| 14
|  John Surtees
| BRM
| 84
| +6 krogov
| 9
| 2
|-
! 6
| 4
|  Jacky Ickx
| Brabham-Ford
| 83
| +7 krogov
| 7
| 1
|-
! Ods
| 9
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 73
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 15
|  Chris Amon
| Ferrari
| 56
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 51
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 30
| Puščanje olja
| 6
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 19
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 11
|  Piers Courage
| Brabham-Ford
| 18
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 2
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 8
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jackie Oliver
| BRM
| 1
| Črpalka za olje
| 10
|  
|}

Formula 1 sezona 1969
1969